Han este un termen din topologia multor culturi asiatice și nu numai asiatice. Han se poate referi la unul din următoarele,

Noțiuni generale 
 han, în vechime, local care oferea cazare și masă;
 han, titlu dat unor conducători mongoli;

Companie 
 Han Group, companie de construcții din România

În Asia de Sud-Est 
 poporul Han, cel mai numeros dintre popoarele Chinei și de asemenea cel mai numeros grup etnic din lume
 dinastia chineză Han
 caracterele chineze se numesc și semnele Han
 mai multe regate vechi chineze, vedeți Han (stat), Han Zhao, Cheng Han

Râuri cu numele de Han

Personaje de ficțiune 
 personajul Han Solo din ciclul Războiul stelelor

Toponime din diverse țări 
 Belgia
 Han-sur-Lesse, Rochefort

 Franța
 Han-sur-Meuse, Meuse
 Han-devant-Pierrepont, Meurthe-et-Moselle
 Han-sur-Nied, Moselle

 Muntenegru
 Han (Kotor), localitate din comuna Kotor

 Iran
 Han, Iran, sat din provincia Sistan și Baluchestan

 Turcia
 Han, Turcia

Nume proprii
Toponime geografice